Glina (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
 Glina (stad), een stad in Kroatië
 Glina (rivier), een rivier in Kroatië
 Glina (Pommeren), een plaats in de Poolse woiwodschap Pommeren
 Glina (Bloke), een dorp in Slovenië